Příjmení Heaton nosí více významných osobností:

 Charlie Heaton (* 1994) – britský herec
 Patricia Heaton (* 1958) – americká herečka
 Tom Heaton (* 1986) – anglický profesionální fotbalový brankář